Lennie ist der Familienname folgender Personen:

 Angus Lennie (1930–2014), britischer Schauspieler
 Bárbara Lennie (* 1984), spanische Schauspielerin
 Chris Lennie, Baron Lennie (* 1953), britischer Politiker
 Edward Lennie (* 1959), australischer Fußballschiedsrichter
 Ernie Lennie (* 1953), kanadischer Skilangläufer

Lennie bezeichnet als Ortsname:
 Lennie (Arkansas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Leni (Begriffsklärung)
 Lenny